Scharschmidt est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1946), médecin et scientifique américain
 (1880-1945), japanologue allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme